Стараче — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Стараче, Акилле (1889—1945) — итальянский политик-фашист.
 Стараче, Джорджио (род. 1959) — итальянский дипломат, посол Италии в России.
 Стараче, Потито (род. 1981) — итальянский теннисист.
 Стараче, Франческо (род. 1955) — итальянский предприниматель.